Mondragon kan syfta på:
 Corporación Mondragon – en kooperativ organisation i Spanien

Geografi

Filippinerna 

 Mondragon (Norra Samar), kommun,

Frankrike 

 Mondragon, Vaucluse, Département du Vaucluse,

Spanien 

 Mondragón/Arrasate, ort i Baskien, 
 Arrasate / Mondragón (kommun), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar